

Acronimi
 Breda Costruzioni Ferroviarie – azienda italiana che operava nel settore ferroviario in particolare la costruzione di materiale rotabile per il trasporto di persone e merci
 Bologna Calcio Femminile – squadra sportiva

Codici 
 BCF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bouca (Repubblica Centrafricana)